Russ Conway est un nom pouvant faire référence à :
 Russ Conway (1925-2000), pianiste anglais.
 Russ Conway (1913-2009), acteur américain d'origine canadienne.